Perreux (Loire)
 Perreux (Yonne)
ook:
Le Perreux-sur-Marne,  Val-de-Marne